Topografia - descrição física pormenorizada de uma área de terreno ou região, com todos os seus acidentes geográficos
Topologia de rede  —  forma por meio da qual uma rede se apresenta fisicamente, ou seja, como os elementos de rede (network nodes) estão dispostos
Topologia (matemática)  —  área em que se estudam os espaços topológicos

Desambiguação